Mihaela Buzărnescu e Fanny Stollár erano le campionesse in carica, ma Buzărnescu ha deciso di non partecipare in questa edizione, mentre Stollár ha fatto coppia con Tímea Babos e sono state sconfitte in semifinale da Katarzyna Piter e Kimberley Zimmermann.

In finale Ekaterine Gorgodze e Oksana Kalašnikova hanno sconfitto Piter e Zimmermann con il punteggio di 1-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Laura Siegemund /  Zhang Shuai (semifinale)
  Anna Danilina /  Aleksandra Krunić (primo turno)

  Natela Dzalamidze /  Kamilla Rachimova (primo turno) 
  Ekaterine Gorgodze /  Oksana Kalašnikova (Campionesse)

Wildcard 

  Réka Luca Jani /  Adrienn Nagy (primo turno)

  Natália Szabanin /  Luca Udvardy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Hungarian Grand Prix 2022